De sensu steht für:

 De sensu (Aristoteles)
 De sensu (Theophrastos von Eresos)